Varro var et romersk tilnavn, der bl.a. blev båret af følgende personer:

 Gaius Terentius Varro, den konsul, der blev besejret i slaget ved Cannae
 Marcus Terentius Varro (også kendt som Varro Reatinus), forfatter
 Publius Terentius Varro (også kendt som Varro Atacinus), poet